Chiesanuova kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Chiesanuova (ort i Italien, Sicilien), Trapani, 
 Chiesanuova (ort i Italien, Toscana, Province of Florence), 
 Chiesanuova (ort i Italien, Apulien), Provincia di Lecce, 
 Chiesanuova (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Chiesanuova, Piemonte, Provincia di Torino, 
 Chiesanuova (ort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 Chiesanuova (ort i Italien, Toscana, Provincia di Pistoia),

San Marino 

 Chiesanuova, kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar